Deux navires de la marine américaine ont été baptisés USS Jenkins en l'honneur du contre-amiral Thornton A. Jenkins :
  était un destroyer modifié de classe Paulding lancé en 1914 et déclassé en 1919 après avoir servi pendant la Première Guerre mondiale ;
  était un destroyer de classe Fletcher lancé en 1942 et déclassé en 1971.

Jenkins